Terranovensi – abitanti di Terra Nova (Bahia)
Terranovensi – abitanti di Terra Nova (Pernambuco)